Elfen bezeichnet:
 Elfen, sehr heterogene Gruppe von Fabelwesen 
 Elfen, eng. elves, ein Wetterphänomen, siehe Sprite (Wetterphänomen)#Elves

Werke:
 Elfen (Comic), Comicbuchreihe
 Elfen (Fernsehserie), dänische Phantasy-Horror-Serie von 2021

Elfen ist der Name folgender Personen:
 Fria Elfen-Frenken (* 1934),  österreichische Künstlerin

Siehe auch:

 Elf (Begriffsklärung)
 Elfe
 Die Elfen